Чешма може да се отнася за:

 Чешма, система за водохващане и водопроводен кран;
 Чешма, село в област Велико Търново, България;
 Чешма, село в община Кисела вода, Република Македония.